Фили́ппа Гре́гори (; род. 9 января 1954) — британская писательница и сценаристка. Пишет романы с 1987 года, самым известным из которых является «Ещё одна из рода Болейн» (2001). В 2002 году выиграла премию Ассоциации романистов.

Биография 
Филиппа Грегори родилась в Найроби, Кения, в семье пилота компании East African Airways и радиоведущей. Через два года после её рождения семья переехала в Англию. Будущая писательница поступила в Суссекский университет, а затем продолжила образование в Эдинбургском университете, по окончании которого получила докторскую степень по литературе XVIII столетия. В дальнейшем преподавала в нескольких британских университетах, в том числе в Открытом университете, а в 1994 году ей было присвоено звание члена совета Кингстонского университета.

Первые свои литературные гонорары получала, начав писать книги для детей, но по-настоящему знаменитой писательницей стала только благодаря серии исторических романов, в центре которых — блистательный двор английских королей и королев. Всемирную известность Филиппе Грегори принёс первый же роман — «Вайдекр», вышедший в свет в 1987 году и ставший первой частью одноимённой трилогии, рассказывающей о жизни нескольких поколений семейства Лейси.

В настоящее время проживает с мужем и детьми на ферме неподалёку от Стоксли, в Северном Йоркшире. Её интересы: верховая езда, прогулки, любит кататься на лыжах и заниматься садоводством. Свободное время посвящает благотворительности.

Библиография 
 Трилогия «Вайдекр»
 Вайдекр / Вайдекр, или Тёмная страсть / Широкий Дол (, 1987)
 Привилегированное дитя / Избранное дитя, или Любовь всей её жизни / Благословенное дитя (The Favoured Child, 1989)
 Меридон / Меридон, или Сны о другой жизни (Meridon, 1990)

 Дилогия «Традескант»
 Земные радости (Earthly Joys, 1998)
 Земля надежды (Virgin Earth, 1999)

 Серия «Тюдоры и Плантагенеты»
 Ещё одна из рода Болейн / Другая Болейн (The Other Boleyn Girl, 2001)
 Тайна Марии Кровавой, или Рассмешить королеву / Королевская шутиха (The Queen’s Fool, 2003)
 Любовник королевы (The Virgin’s Lover, 2004)
 Вечная принцесса (The Constant Princess, 2005)
 Наследство рода Болейн (The Boleyn Inheritance, 2006)
 Другая королева (The Other Queen, 2008)
 Белая королева (The White Queen, 2009)
 Алая королева (The Red Queen, 2010)
 Хозяйка дома Риверсов (The Lady of the Rivers, 2011)
 Дочь кардинала (The Kingmaker’s Daughters, 2012)
 Белая принцесса (The White Princess, 2014)
 Проклятие королей (The King’s Curse, 2014)
 Укрощение королевы (The Taming of the Queen, 2015)
 Три сестры, три королевы (Three Sisters, Three Queens, 2016)
 Последняя из рода Тюдор (The Last Tudor, 2017)

Согласно хронологии, представленной на официальном сайте писательницы, романы серии располагаются в следующем порядке:
 Хозяйка дома Риверсов (Жакетта Риверс)
 Алая королева (Маргарет Бофорт)
 Белая королева (Елизавета Вудвилл)
 Дочь кардинала (Изабелла и Анна Невилл)
 Первая роза Тюдоров, или Белая принцесса (Елизавета Йоркская)
 Вечная принцесса (Екатерина Арагонская)
 Проклятие королей (Маргарет Поул)
 Три сестры, три королевы (Екатерина Арагонская, Маргарита Тюдор и Мария Тюдор)
 Ещё одна из рода Болейн (Мэри и Анна Болейн)
 Наследство рода Болейн (Джейн Болейн, Анна Клевская и Кэтрин Говард)
 Укрощение королевы (Катарина Парр)
 Королевская шутиха (период правления Эдуарда VI, Марии I и Елизаветы I)
 Любовник королевы (Елизавета I, Роберт Дадли и Эми Робсарт)
 Последняя из рода Тюдор (Джейн, Кэтрин и Мэри Грей)
 Другая королева (Мария Стюарт, Джордж Толбот, Бесс Хардвик)

 Серия «Орден тьмы»
 Подкидыш (Changeling, 2012)
 Буревестники (Stormbringers, 2013)
 Обманка (Fools Gold, 2014)
 Дорогами тьмы (Dark Tracks, 2018)

 Внесерийные романы
 Колдунья (The Wise Woman, 1992)
 Fallen Skies (1994)
 A Respectable Trade (1992)
 Маленький дом (The Little House, 1998)
 Zelda’s Cut (2001)
 Perfectly Correct (1992)
 Mrs. Hartley and the Growth Centre (1992) — позднее переиздан под названием Alice Hartley’s Happiness

 Сборник рассказов
 Хлеб и шоколад (Bread and Chocolate, 2002)

 Книги для детей
 A Pirate Story
 Diggory and the Boa Conductor
 The Little Pet Dragon
 Princess Florizella
 Princess Florizella and the Giant
 Princess Florizella and the Wolves

 Нехудожественная литература
 The Women of the Cousins’ War: The Duchess, the Queen and the King’s Mother (2011) с Дэвидом Болдуином и Майклом Джонсом

Экранизации произведений 
Некоторые из её романов были отмечены премиями и экранизированы. В 1998 году она написала сценарий для мини-сериала «Достойное ремесло» () по мотивам своего одноимённого романа, посвящённого борьбе с рабством и аболиционизму в Англии конца XVIII века. Постановка имела шумный успех, а Грегори получила номинацию на премию BAFTA-TV.

 
Несомненным успехом пользовался бестселлер «Ещё одна из рода Болейн», опубликованный в 2002 году и повествующий о драматической судьбе сестёр Болейн — Мэри и Анны, соперничающих за любовь короля Англии Генриха VIII. В 2003 году Грегори приняла участие в работе над сценарием для телевизионной версии BBC. В главных ролях были представлены Наташа Макэлхон (Мэри), Джоди Мэй (Анна) и Джаред Харрис (Генрих VIII).
 

В 2008 году был выпущен фильм «Ещё одна из рода Болейн», в котором главные роли исполнили голливудские звёзды: Скарлетт Йоханссон (Мэри), Натали Портман (Анна) и Эрик Бана (Генрих VIII).
 

В России роман был опубликован в 2007 году под названием «Другая Болейн», а затем несколько раз переиздавался под заголовком «Ещё одна из рода Болейн». За ним последовали The Boleyn Inheritance — «Наследство рода Болейн», The Virgin’s Lover и The Queen’s Fool, в русском переводе — «Любовник королевы» и «Тайна Марии Кровавой» соответственно.

В 2013 году по трём романам Грегори был снят телесериал англо-американского производства, повествующий о событиях войны Алой и Белой розы — «Белая королева». В 2017 году на экраны вышло продолжение — телесериал «Белая принцесса». В 2019 году на телеканале Starz был выпущен мини-сериал «Испанская принцесса» о судьбе Екатерины Арагонской и Маргарет Поул. В основе сценария — романы «Вечная принцесса» и «Проклятие королей».

Примечания

Ссылки 
 

Писательницы Великобритании
Авторы исторических романов
Английские писатели
Английские писательницы XX века
Английские писательницы XXI века
Преподаватели Тиссайдского университета